Ribbon может значить:
 Ribbon — разновидность решения меню в графическом интерфейсе пользователя, современных программ
 Ribbon (группа)
 Ribon — японский журнал

См. также 

 Риббон